Inverurie Loco Works F.C. es un equipo de fútbol senior del pueblo de Inverurie, Escocia y juega en la Liga de Fútbol Highland de Escocia.

Personal 

El mánager actual es Dave Cormie, nombrado el 26 de noviembre de 2007, y es asistido por Mike Cormack e Ian Duguid.

Palmarés 

 Liga de Fútbol Highland
 Subcampeones (3): 2004-05, 2005-06, 2006-07
 Copa de Clasificación de Escocia
 Campeones (2): 2004-05, 2005-06
 Aberdeenshire Shield
 Campeones (1): 2005-06
 Subcampeones (2): 2003-04, 2004-05
 Copa Fosters
 Campeones (1): 2007-08
 Copa Desafío de la Región Norte de la SFA
 Campeones (1): 2008-09

Plantilla

Referencias

Enlaces externos 

 

Liga de Fútbol Highland
Equipos de fútbol de Escocia
Equipos de fútbol fundados en 1903
Reino Unido en 1903